Convites da Vida é um livro escrito por Divaldo Franco. Ele foi escrito em 1972 e fala sobre a vida transformada com a ajuda religiosa do espiritismo. O livro possui 196 páginas, divididas em 60 capítulos.

Relações externas
 Convites da Vida - Pelo espírito de Joanna de Ângelis - Editora Ediouro ISBN 9788500024160

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1972